

Personnes 
 António Caetano de Abreu Freire Egas Moniz (1874-1955), physicien portugais, lauréat du prix Nobel ;
 Carlos Freire (1959-), footballeur portugais ;
 Cecilia Freire, actrice espagnole ;
 Jacinto Freire de Andrada (1597-1657), religieux et écrivain portugais ;
 Leandro Freire (1989-), footballeur brésilien ;
 Manuel Freire de Andrade (1767-1835), général espagnol ;
 Márcia Freire, chanteuse brésilienne ;
 Nelson Freire (1944-2021), pianiste brésilien ;
 Olival Freire Jr., physicien et historien des sciences brésilien ;
 Óscar Freire, coureur cycliste espagnol ;
 Pascoal José de Melo Freire dos Reis (1738-1798), juriste portugais ;
 Paulo Freire, pédagogue brésilien ;
 Rómulo Gallegos Freire (1884-1969), écrivain et homme politique vénézuélien.

Toponymie 

 Freire, une ville du Chili
Patronyme brésilien
Patronyme hispanique
Patronyme portugais